Colmenar de Montemayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Colmenar de Montemayor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Colmenar de Montemayor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar